Nassaraua (estado) — Estado da Nigéria
 Nassaraua Egom — área de governo local e cidade da Nigéria
 Nassaraua (Cano) — área de governo local e cidade da Nigéria
 Nassaraua (Nassaraua) — área de governo local e cidade da Nigéria